OCAP steht für:
 Open Cable Application Platform
 Out of Control Action Plan, ein Notfallplan bei außer Kontrolle geratenen Prozessen, siehe Six Sigma

OCap steht für:
 Ordo Capucinorum, der Orden der Kapuziner

Abkürzung